Hall of Fame Tennis Championships 2008 — 33-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Ньюпорте (США) и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2008 году турнир прошёл с 7 по 13 июля. Соревнование завершало серию травяных турниров.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Фабрис Санторо
 в парном разряде —  Джордан Керр и  Джим Томас

Общая информация 
Первым сеяным в одиночном турнире стал Марди Фиш (№ 39 в мире на тот момент); однако американец не смог подтвердить свой статус, уступив уже в стартовом поединке. В его отсутствии мало кто смог составить достойную конкуренцию прошлогоднему чемпиону: Фабрису Санторо, который за четыре матча соревнования не уступил и сета, впервые в карьере в основном туре ассоциации выиграв один и тот же турнир более одного раза. Соперником француза в финале стал индиец Пракаш Амритраж, впервые в карьере пробившийся в титульный матч на подобном уровне.

Парный чемпионат собрал немало специалистов в этом виде игры, а титул разыграли четвёртая сеянная пара Рохан Бопанна / Айсам-уль-Хак Куреши и несеянная команда Марди Фиш / Джон Изнер. Американцы, справившиеся на старте с лидерами посева, не испытали особых проблем и индо-пакистанской командой, переиграв их в двух партиях. Прошлогодние чемпионы — Джордан Керр и Джим Томас — не защищали свой титул, но американец принимал участие в соревнованиях (в паре с соотечественником Триппом Филлипсом) и уступил уже на старте.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Фабрис Санторо обыграл  Пракаша Амритража со счётом 6-3, 7-5.
 Санторо выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Амритраж уступает свой дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= К.Ким
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Р.Бопанна
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= П.Амритраж
| RD1-score05-1=63
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Дж. Сирианни
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=4
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Дж. Левайн
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= Дж. Изнер
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М.Ледовских
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= К.Плесс
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=4
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= П.Капдевиль
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=1
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Б.Эванс
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=6
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= Т.Дент
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=1
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Ф.Данцевич
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=6
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= М.Фиш
| RD2-score01-1=66
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Р.Бопанна
| RD2-score02-1=7| RD2-score02-2=7| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= П.Амритраж| RD2-score03-1=7| RD2-score03-2=6| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Дж. Левайн
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=4
| RD2-team05= И.Куницын| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= М.Ледовских
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Б.Эванс
| RD2-score07-1=7| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=63
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= Ф.Данцевич| RD2-score08-1=5
| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3=7| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= Р.Бопанна
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= П.Амритраж| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=4
| RD3-team03= И.Куницын
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= Ф.Данцевич| RD3-score04-1=7| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=WC
| RD4-team01= П.Амритраж| RD4-score01-1=7| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=6| RD4-seed02=7
| RD4-team02= Ф.Данцевич
| RD4-score02-1=64
| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3=3
}}

 Секция 2 

 Финал 

 Парный турнир 
  Марди Фиш /  Джон Изнер''' обыграли  Рохана Бопанну /  Айсама-уль-Хака Куреши со счётом 6-4, 7-6(1).
 Фиш выигрывает 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Изнер выигрывает свой дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Hall of Fame Tennis Championships

 ATP Тур 2008 года
 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт
 

 

США
Теннис
Июль 2008 года
2008